CG-12 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Region der Republik Kongo
 USS Columbus (CG-12), ein Schwerer Kreuzer der United States Navy

CG12